

Substantif 

 Le bacon est le terme anglais pour désigner du lard salé (et parfois fumé), qui se mange très souvent en Angleterre avec des œufs au petit déjeuner.
 Le bacon français désigne, lui, un morceau de longe de porc demi-sel, tranché fin et est souvent confondu avec son  homologue anglais dans les préparations culinaires.
 Le terme bacon est attesté en français depuis le XIème siècle, avec le sens de  « flèche de lard salé ». Il dérive du vieux bas francique *bakko, « dos » :

Mythologie 
 Bacon, un dieu-sanglier celtique, attesté en Bourgogne.

Patronyme 

Le patronyme « Bacon », employé sans précision de prénom, fait habituellement référence:
 au philosophe Francis Bacon (philosophe)
 au peintre Francis Bacon (peintre).
 ou au théologien Roger Bacon

 Alice Bacon, baronne Bacon (1909-1993), femme politique britannique ;
  ;
 Charles Bacon (1885-1968), athlète américain ;
 Clara Latimer Bacon (1866-1948), mathématicienne américaine ;
 Chris Bacon (1977-), compositeur de musique de films et séries télévisées américain ;
 Christine D. Bacon  (fl.2011), botaniste américaine ;
 Edward Denny Bacon (1860-1938), philatéliste britannique ;
 Ernst Bacon (1898-1990), compositeur, pianiste et chef d'orchestre américain ;
 Faith Bacon (1910-1956), danseuse burlesque américaine ; 
 Francis Thomas Bacon (1904-1992), ingénieur.
 Guy Bacon, administrateur et homme politique québécois ;
  ;
 Irving Bacon (1893-1965), acteur américain ;
 James Bacon (1914-2010), acteur, journaliste et éditorialiste américain ;
 Jim Bacon (1950-2004), homme politique australien ;
 John Bacon (1740-1799), sculpteur britannique ;
 John Henry Frederick Bacon (1865-1914), peintre britannique ;
 Joséphine Bacon (1947-), poétesse canadienne ;
 Kevin Bacon (1932-2020), cavalier australien de saut d'obstacles ;
 Kevin Bacon (1958-), acteur américain ;
 Lise Bacon (1934-), femme politique québécoise ;
 Lloyd Bacon (1890-1955), réalisateur américain ;
  ;
 Lucy Bacon (1857-1932), peintre américain ;
  ;
 Nicholas Bacon (1509-1579), juriste et homme politique anglais ;
 Nicky Daniel Bacon (1945-2010), soldat américain de la guerre du Viêt Nam ;
 Paul Bacon (1907-1999), homme politique français ;
  ;
 Robert Bacon (1860-1919), diplomate et homme politique américain ;
  ;
 Roland Bacon (1956-), astrophysicien français ;
 Romain Bacon (1990-), coureur cycliste français ;
 Sarah Bacon (1996-), plongeuse américaine ;
 Sosie Bacon (1992-), actrice américaine, fille de Kevin Bacon.

Toponymes 

 Bacon, une localité du sud de la Côte d'Ivoire ;
 comté de Bacon, un comté de l'État de Géorgie (États-Unis) ;
 glacier Bacon, un glacier en Alaska ;
 astéroïde (2940) Bacon.

Titre 

 Bacon, un film de Hugo Latulippe (2001).

Notes et références

Voir aussi 
 Famille Bacon du Molay
 

Patronyme français
Patronyme anglais